Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

France 
 370e régiment d'artillerie
 370e régiment d'infanterie